een stad in Ethiopië, zie Aksum (stad)
 een middeleeuws koninkrijk in het huidige Eritrea en Noord-Ethiopië, zie koninkrijk Aksum